Кубо-де-ла-Солана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 132,84 км². Население — 210 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal de los vecinos del pueblo
  Portal de Almarail

Муниципалитеты Сории